Medoševac est un toponyme qui peut désigner :
Medoševac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava ;
Medoševac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.